Van der Valk steht für:

 Van der Valk (Hotelkette), niederländische Hotelkette
 Van der Valk (Fernsehserie), britische Krimiserie 1972–1992
 Kommissar Van der Valk, britische Krimiserie, Neuverfilmung 2020

van der Valk ist der Familienname folgender Personen:

 Bas van der Valk (* 1984), niederländischer Tennisspieler
 Marchinus van der Valk (1910–1992), niederländischer Altphilologe und Theologe
 Maurits van der Valk (1857–1935), niederländischer Landschafts- und Stilllebenmaler